Алфонсо IX од Леона (Замора, 15. август 1171 - Sarria, 24. септембар 1230) је био краљ Леона и Галиције. Био је син Фернанда II од Леона и Ураке од Португала.

Породично стабло 

Рођени 1171.
Умрли 1230.
Династија Ивреа
Династија Ивреа